Arriagada ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Arriagada (* 1943), chilenischer Komponist
 Julio Antonio Vásquez Arriagada (1897–1976), chilenischer Bildhauer, siehe Julio Antonio Vásquez
 Luciano Arriagada (* 2002), chilenischer Fußballspieler
 Marcelo Arriagada (* 1973), chilenischer Radrennfahrer
 Marco Arriagada (* 1975), chilenischer Radrennfahrer
 Sergio Hernán Pérez de Arce Arriagada (* 1963), chilenischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Bartolomé de Chillán

Siehe auch:
 Arriagada Rock